Cenotaphium est le neuvième tome de la fantasy d'Anne Robillard A.N.G.E.. Il est paru le  aux éditions Wellan Inc. au Canada puis le  aux éditions Michel Lafon en France.

Lien externe 
 Site officiel de la série

A.N.G.E.
Roman d'Anne Robillard
Roman de fantasy canadien
Roman canadien paru en 2011
2011 en fantasy